Koryta può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Koryta, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Koryta, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň